Arne Nielsen er navnet på flere personer:
 Arne Nielsen (politiker) – dansk kristendemokratisk politiker
 Arne Nielsen (PET-chef) – chef for Politiets Efterretningstjeneste
 Arne Nielsen (fodboldtræner), træner for Boldklubben af 1893 i 1989-91
 Arne Højme Nielsen (1884–1967) – dansk atlet
 Arne Nielsen (skytte) (1895-1942) - dansk sportsskytte